Marie  von Baden oder Maria von Baden ist der Name folgender Personen:

 Maria von Baden (1473–1519), Äbtissin im Kloster Lichtenthal
 Maria Jakobäa von Baden (1507–1580), Herzogin von Bayern
 Marie von Baden (1782–1808), Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Marie von Baden (1834–1899), Fürstin zu Leiningen
 Marie von Baden (1865–1939), Herzogin von Anhalt
 Marie Amalie von Baden (1817/1818–1888), Duchess of Hamilton